El topónimo Oak Run puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Oak Run, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois.
 Oak Run, un municipio en el estado de Ohio.